O Rio das Pedras é um rio brasileiro que banha o estado de Goiás. Ele deságua no Rio das Almas.

Pedras